— японский броненосец, флагман японского флота, в настоящее время корабль-музей. Назван в честь горы в префектуре Нара. Заказан в 1898 году, строился на верфи Виккерса в Великобритании. Спущен на воду в 1900, вступил в строй в 1902. «Микаса» — последний оставшийся пример броненосца.

Конструкция 

По своим водоизмещению, вооружению и размерам он был близок к броненосцу «Асахи», имея очень схожий силуэт, но отличался от него системой бронирования. Сначала предполагалось, что главную броневую защиту на корабле составит полный пояс из гарвеированной никелевой стали, изготовленной фирмой Виккерс, но броня была поставлена крупповская, то есть ещё на 16-20 % прочнее. Как и «Асахи», он внешне походил на британские броненосцы типа «Формидейбл». Из всей шестерки японских броненосцев «Микаса» обладал лучшими мореходными качествами. Имея мореходность на уровне стандартных британских броненосцев, «Микаса» заметно уступала высокобортному гибриду крейсера и броненосца русскому «Пересвету» и его систершипам.

Его наибольшая длина была 131,7 м, по ватерлинии — 126,5 м, между перпендикулярами — 122 м, наибольшая ширина — 23,23 м, осадка — 8,28 м. Запас угля: нормальный — 700 т, полный — 1521 т, которого хватало на 4600 миль 10-узловым или на 1900 миль 16-узловым ходом. Водоизмещение нормальное —  т, полное —  т.

Бронирование и противоминная защита 
Полный броневой пояс из крупповской стали изготовления фирмы Виккерс, имеющий на протяжении 47,6 м в средней части судна толщину 229 мм и затем постепенно утоньшающийся к низу до 127 мм. К оконечностям он уменьшался до 178, потом до 127, и, наконец, до 102 мм.

Главный пояс опускался под ватерлинию на 1,6 м и верхней своей кромкой поднимался над ней на 0,76 м, соединяясь здесь с 152-мм броней цитадели, которая имела высоту в 2,3 м доходя до верхней палубы.

Барбеты орудий главного калибра были передвинуты ближе к миделю, из-за чего спардек стал короче, а расстояние между мачтами — меньше. Десять 152-мм орудий на главной палубе теперь располагались не в отдельных казематах, а в единой броневой батарее, бывшей третьим броневым поясом. Пушки отгораживались друг от друга и сзади 51-мм броней. Траверзы на уровне главного пояса были поперечными, выше они примыкали к барбетам под углом.

Толщина нижней палубы внутри цитадели составляла 51 мм (на скосах — 76 мм), карапасная палуба в оконечностях на горизонтальных участках составляла 76 мм.
На верхний пояс опиралась вторая, 25-мм палуба.

Вооружение

Главный калибр 

Главный калибр состоял из четырёх 305-мм орудий с длиной ствола 40 калибров (боекомплект 90 снарядов на ствол) с углом возвышения +13,5°. Они стреляли 386 кг снарядами с начальной скоростью в 732 м/с на 82 каб. Размещались в барбетах диаметром 10,7 м (на два фута меньше, чем у «Cикиcима»). Боекомплект состоял из бронебойных, фугасных и небольшого количества шрапнельных снарядов. Но если в Российском флоте главными считались бронебойные, то японцы, на результатах сражения при Ялу, сделали ставку на фугасные. Японские 12-дюймовые (30,5 см) снаряды ни разу не пробили российскую броню толщиной более 6 дюймов (152 мм) ни в одном из сражений Русско-японской войны.

Средний калибр 
Средний калибр включал четырнадцать 152-мм пушек с длиной ствола 40 калибров (боекомплект 130 снарядов на ствол). От расположения артиллерии среднего калибра в отдельных казематах в японском флоте впервые отказались на «Микасе». Решение о размещении большей части 152-мм орудий в единой батарее оказалось очень удачным: оно обеспечило лучшую защиту прислуги и повысило удобство обслуживания артиллерии. Впоследствии англичане распространили приобретенный опыт и на свой флот — в проекте броненосца «Кинг Эдуард VII» они применили ту же схему расположения батареи, что и на «Микасе».

Противоминный калибр 
Противоминная артиллерия включала в себя по двадцать − 76-мм скорострельных пушек Амстронга с длиной ствола 40 калибров (боекомплект 300 снарядов на ствол), восемь 47-мм пушек Гочкиса на марсах и четыре 47-мм/33 орудия на станках Ямаути. По четыре 47-мм пушки Гочкиса было размещено на каждом из двух боевых марсов.

76 мм снаряд весом 5,7 кг имел начальную скорость 719 м/с.

Торпедное вооружение 
«Микаса» был вооружён четырьмя подводными торпедными («минными») аппаратами калибра 457 мм.

История 
Был флагманом японского флота во время Русско-японской войны. Участвовал в сражении в Жёлтом море и Цусимском сражении.

Погиб в Сасебо в ночь с 11 на 12 сентября 1905 года от взрыва кормового погреба (погибло 250 и ранено 340 человек) из-за нарушения экипажем техники безопасности. Броненосец затонул на ровном киле на глубине 11 м, и первую неудачную попытку поднять его сделали 25 декабря того же года. После нескольких попыток в августе 1906 года был поднят на поверхность и после двухлетнего ремонта возвратился на службу. Во время Первой мировой войны нёс службу по охране японского побережья.

В сентябре 1921 года был переклассифицирован в корабль береговой обороны. Через несколько дней после этого он налетел на камни у острова Аскольд близ Владивостока и получил тяжёлые повреждения. Броненосец отбуксировали в Японию и скоро разоружили. В 1926 году был превращён в корабль-музей: его ввели в специально вырытый котлован в Йокосуке и засыпали землёй по ватерлинию. Бомбился американцами во время Второй мировой войны. После окончания войны с него было снято оружие, сам броненосец находился в плохом состоянии. В 1958—1961 годах на корабле были проведены восстановительные работы.

Командиры корабля 
 капитан 1-го ранга Хаясаки Гэнго () — с 21 ноября 1900 года по 18 мая 1902 года.
 капитан 1-го ранга Накао Ю () — с 12 января по 26 сентября 1903 года.
 капитан 1-го ранга  ()— с 26 сентября 1903 года по 29 сентября 1905 года.
 капитан 1-го ранга  () — с 30 августа по 22 ноября 1906 года.
 капитан 1-го ранга Мацумура Наооми () — с 22 октября 1906 года по 28 августа 1908 года.
 капитан 1-го ранга  (奥宮　衛) — с 28 августа 1908 года по 1 декабря 1909 года.
 капитан 1-го ранга Цутияма Тэцудзо () — с 1 декабря 1909 года по 21 сентября 1911 года.

Примечания

Ссылки 
 [www.wunderwaffe.narod.ru/Reference/Fleet/RJ2/index.htm  С. Сулига Корабли Русско — Японской войны 1904—1905 гг. Часть 2. Японский флот]
 Броненосец «Mikasa» — фото
 The Mikasa

Броненосцы Японской империи
Корабли-музеи
Эскадренные броненосцы
Кораблекрушения 1905 года
Корабли, затонувшие в результате внутреннего взрыва